Graveyard Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Graveyard Island (Louisiana)
 Graveyard Island (North Carolina)
 Graveyard Island (Ohio)